Barell ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Barell (1874–1953), Schweizer Chemiker und Unternehmer
 Ida Barell (1856–1927), Schweizer Ethnologin